Артур Бальзам (; 8 февраля 1906, Варшава — 1 сентября 1994, Нью-Йорк) — американский .

Биография 
Родители — Морис Бальзам и Эли Познанская. Учился в Лодзи, там же в 12-летнем возрасте выступил с первым концертом. В 1930 году он выиграл Берлинский международный конкурс пианистов.

В 1940 году поселился в Нью-Йорке. Выступал преимущественно как камерный музыкант и аккомпаниатор, играя в ансамбле с Натаном Мильштейном, Иегуди Менухиным, Зино Франческатти, Йожефом Сигети и другими выдающимися исполнителями. Часто дополнял Будапештский квартет до фортепианного квинтета, а также выступал вместе с отдельными участниками квартета. Преподавал в Бостонском университете и Манхэттенской школе музыки.

Примечания 

Академические музыканты США

Персоналии:Нью-Йорк
Лауреаты премии Мендельсона исполнителю